Улейла-дель-Кампо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 39 км². Население 1015 человек (на 2010 год). Расстояние 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 www.uleila.es
 Uleila del Campo
 Uleila del Campo

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии